Shuangta bezeichnet:

 Shuangta (双塔区), Stadtbezirk der Stadt Chaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuangta (Jize) (双塔镇), Großgemeinde im Kreis Jize der bezirksfreien Stadt Handan in der chinesischen Provinz Hebei
 Shuangta (Pulandian) (双塔镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Pulandian der Unterprovinzstadt Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shuangta (Guazhou) (双塔乡), Gemeinde im Kreis Guazhou der bezirksfreien Stadt Jiuquan in der chinesischen Provinz Gansu
 Shuangta (Minquan) (双塔乡), Gemeinde im Kreis Minquan in der bezirksfreien Stadt Shangqui in der chinesischen Provinz Henan
 Shuangta (Gusu) (双塔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gusu der Stadt Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shuangta (Jiangshan) (双塔街道), Straßenviertel in der kreisfreien Stadt Jiangshan der bezirksfreien Stadt Quzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shuangta (Zhuozhou) (双塔街道), Straßenviertel in der kreisfreien Stadt Zhuozhou der bezirksfreien Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei
 Shuangta (Wuzhen) (双塔村), Dorf in der Großgemeinde Wuzhen in der Stadt Tongxiang der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shuangta (Haozhuang) (双塔村), Dorf in der Großgemeinde Haozhuang im Stadtbezirk Yingze der bezirksfreien Stadt Taiyuan in der chinesischen Provinz Shanxi